Handa (Aichi), een stad in de Japanse prefectuur Aichi
Handa (Tokushima), een voormalige gemeente in Japanse prefectuur Tokushima
Handa (Schotland), een eiland in Schotland
Xandha (ook wel 'Handa'), een stad in Somalië